QY – codice vettore IATA di European Air Transport

fr:European Air Transport